Boissonade ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Boissonade (1825–1910), französischer Jurist
 Jean-François Boissonade (1774–1857), französischer Klassischer Philologe
 Prosper Boissonade (1862–1935), französischer Historiker